Gemeentelijk rioleringsplan
 Glassfiber reinforced polyester, glasvezelversterkt polyester